Cyrtopera est un nom de genre en biologie qui peut faire référence à:
 Cyrtopera Lindl., un synonyme d’Eulophia R.Br. ex Lindl., 1821, un genre de plantes de la famille des Orchidaceae
 Cyrtopera Haeckel, 1881, un genre de radiolaires de la famille des Theoperidae

Homonymie de genre en biologie